Guy Aznar, né le , est un chercheur indépendant français, spécialisé en prospective sociale et en créativité.

Biographie
Licencié en droit et économie, diplômé en psychologie sociale de l’Institut de psychologie de Paris, il a été le fondateur en 1966 de Synapse, la première structure française de créativité. Dans les premières années de son parcours il a créé un métier spécifique, la création de marques, qui n’existait pas auparavant (création de Novamark en 1971). Et il a été le premier à introduire les techniques de créativité dans les études de motivation (Epsy : études projectives synapse).

Créativité et entreprises 
Au cours de sa pratique professionnelle il a enrichi la pratique de la créativité par différents apports. D’une part, par l’utilisation  des techniques projectives, par les techniques  de « rêve éveillé » et par l’utilisation intensive des modes d’expression graphiques. Il s’est particulièrement intéressé à une réflexion sur le mécanisme créatif et notamment au-delà des techniques classiques du type brainstorming à l'expérimentation  de méthodes facilitant l'expression imaginaire, le développement de  l'intuition sensible, prolongées par des  méthodes facilitant "l'émergence" des idées réalistes.

Son principal mode d’intervention dans les entreprises a consisté à mettre en place des cellules de créativité permanente, à développer des programmes de formation à la créativité et à former des animateurs internes. Il a travaillé aussi bien pour des entreprises situées dans le secteur de la grande consommation, dans les services, ou dans le domaine technologique.

Travail et écologie  
 Dans les années 1980 et 1990, dans plusieurs livres, il a proposé des formules différentes pour la réduction légale du temps de travail, pour le travail à mi-temps et la résorption du chômage, dans une optique proche de celle d'André Gorz.
 il a collaboré avec le ministère de l’Emploi concernant le temps de travail  et il a effectué de multiples recherches prospectives sur ce thème (dont une série de films diffusés sur la 5ème chaîne).
 il s’est intéressé à l’innovation dans le domaine de l’environnement (il a été président de l’association Les Amis de la Terre) et développé un projet "d"Eco Maison" (maison autonome vivrière).

Activités associatives 
Il est actuellement
 président d'honneur de Créa France, une association française pour le développement de la créativité ;
 président de Créa Université, une association qui en collaboration avec l'université Paris Descartes a mis en place le premier certificat universitaire de formation à la créativité en France.

Bibliographie
La créativité dans l'entreprise, Éditions d'Organisation, 1972
Fiches d'animation créative des groupes : Un nouveau style d'animation, Éditions d’Organisation, coll. « E.O.-Formation permanente », 1975 
Tous à mi-temps ou le Scénario bleu, Le Seuil, 1981 
Travailler moins pour travailler tous, Syros, 1993 
Emploi, la grande mutation, Hachette, 1998 
Idées : 100 techniques de créativité pour les produire et les gérer, Éditions d'Organisation, 2005 
La posture sensible dans le processus de création des idées, Éditions Créa Université, 2010  avec Stéphane Ely
The Sensitive Stance in the Production of Creative Ideas, Éditions Créa Université, 2011 , avec Stéphane Ely

Liens externes
 
 Site officiel de Guy Aznar:https://www.creativite.info/

Sociologue français du XXe siècle
Sociologue français du XXIe siècle
Psychologue français
Naissance en décembre 1934
Chercheur indépendant